Бе́рклі () може означати:

Топоніми

Берклі (округ, Південна Кароліна) () — округ (графство) у штаті Південна Кароліна, США.
 Берклі (округ, Західна Вірджинія) () — округ (графство) у штаті Західна Вірджинія, США.
 Берклі — місто, штат Каліфорнія
 Берклі — місто, штат Міссурі
 Берклі — селище, штат Іллінойс
 Берклі Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі

 Берклі — місто, штат Айова
 Берклі — місто, штат Массачусетс
 Берклі — місто, штат Мічиган
 Берклі — переписна місцевість, штат Колорадо

Прізвище 

 Джордж Берклі (; 1685—1753) — ірландський філософ.
 Елізабет Берклі (; 1972) — американська модель і акторка телебачення, кіно і театру.
 Ксандер Берклі (; 1955) — американський актор.
 Майлз Джозеф Берклі (; 1803—1889) — англійський ботанік.

Інше 
 716 Берклі (716 Berkeley) — астероїд головного поясу, відкритий 30 липня 1911 року.
 Університет Каліфорнії (Берклі) (, також відомий як Каліфорнійський університет, Берклі або просто Берклі) — вищий науковий та навчальний заклад США, заснований у 1868 р. і розташований в Берклі.

Див. також 
 Барклі

Посилання 
 
Англійські прізвища